«Два газетчика» (, 2012) — короткометражный фильм по мотивам одноимённого рассказа А. П. Чехова, 1885. Режиссёр Владимир Сахнов.

Сюжет 
История «Два газетчика» — сатирический взгляд на суть журналистики. Рассказ о том, на что готовы журналисты ради сенсации и своевременного выхода номера газеты.

В ролях 
 Виктор Балабанов — Рыбайло
 Олег Масленников-Войтов — Брехунов
 Юрий Устюгов — Букин
 Ольга Орлова — Соловьёва
 Виктор Мютников — Дедуля
 Дмитрий Первушин — Тип
 Валерий Лущевский — Целитель
 Елена Ожиганова — Дама
 Инга Илюшина — Секретарша
 Артур Катышев — Продюсер
 Жуань Юнчен — Курьер
 Всеволод Чумаков-Миллер — Фотограф
 Сотрудники и посетители редакции — Олеся Остапенко, Александр Числов, Виталий Замковой, Алексей Осипов, Марина Таранцова, Анастасия Белова, Григорий Миляшкин, Максим Берестовский, Сергей Гречнев

Съёмочная группа 
 Автор сценария — Дина Малахова
 текст радио-новостей — Григорий Миляшкин
 Режиссёр — Владимир Сахнов
 Оператор — Николай Богачёв
 Продюсеры — Иван Михайловский, Ольга Мещерякова
 Звук — Дмитрий Суетин, Дмитрий Коршакевич, Илья Лунёв
 Композитор — Владимир Курлович
 Режиссёр монтажа — Владимир Воронин
 Художники-постановщики — Антон Поликарпов, Галия Садарова
 Декоратор — Всеволод Чумаков-Миллер
 Реквизитор — Павел Нерикин
 Постановщик — Сабит Танакеев
 Второй режиссёр — Дмитрий Метелица
 Второй оператор — Наталья Кожевникова
 Подбор актёров — Екатерина Белова, Евгения Карловская
 Костюмы — Лариса Сабурбаева
 Художник по гриму — Наталья Симакова
 Административная группа — Никита Виноградов, Илья Давыдов
 Свет — Сергей Вельматов
 Каскадеры — Андрей Тюгай, Александр Федин, Александр Идрисов
 Дизайнер — Денис Тараканов

Производство 
 2012, Россия, 17 мин. iVAN.MEDIA
 Фильм имеет удостоверение Национального фильма

Призы и награды 
 Гран-При Всероссийского конкурса независимых студенческих видеопроектов «Золотая лента-2012»
 Фильм включен в программу короткого метра Российского кино на Московском международном кинофестивале 34
 Специальный диплом Московского Молодёжного Кинофестиваля «Будем Жить!» в номинации «Самый позитивный негатив»
 Фильм открытия конкурсной программы IV Международного телекинофестиваля «ПРОФЕССИЯ-ЖУРНАЛИСТ»

Ссылки 
 ivanmedia.ru
 1pk.ru

Короткометражные фильмы России
Фильмы России 2012 года
Экранизации произведений Антона Чехова